Меринья () — коммуна во Франции, департамент Жиронда
 Меринья () — коммуна во Франции, департамент Эн